Европейская ассоциация маджо́нга (, EMA) — международная спортивная организация, занимающаяся развитием маджонга в Европе. Её основные задачи — сертификация соревнований по маджонгу, проводимых национальными организациями, и проведение чемпионатов Европы.

Входит во , базирующуюся в Пекине.

История 
EMA была основана на общем собрании во время чемпионата Европы по маджонгу 2005 года в Нидерландах.. После основания, EMA начала каждые 2 года проводить  и сертифицировать соревнования по маджонгу, проводимые по международным и японским правилам.

21 июня 2008 года EMA провела первый , в Ганновере. С этого года EMA проводила чемпионаты Европы по риичи в 2010, 2013, 2016 и 2019 годы, а по международным правилам — в 2007, 2009, 2011, 2014 и 2017.

Примечания 

Организации по маджонгу